Lemcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Lemcke (1831–1913), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller
 Christian Lemcke (1850–1894), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Christoph Lemcke (Christoph Lemcker; vor 1749–nach 1750), deutscher Goldschmied
 Dietmar Lemcke (1930–2020), deutscher Maler und emeritierter Professor an der Hochschule der Künste Berlin
 Emil Lemcke (1870–1946), deutscher Jurist und Oberkirchenratspräsident in Schwerin
 Hugo Lemcke (1835–1925), deutscher Historiker
 Kurt Lemcke (1914–2003), deutscher Geologe
 Ludwig Lemcke (1816–1884), deutscher Literaturhistoriker und Romanist
 Otto Lemcke (1891–1933), deutscher Maler und Grafiker
 Paul Lemcke (1850–1909), deutscher Militärbeamter, Schriftsteller und Kommunalpolitiker
 Walter E. Lemcke (1891–1955?), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Lembke
 Lemke (Begriffsklärung)
 Lemcker